Алкалаев-Калагеоргий, Константи́н Константи́нович:
 Алкалаев-Калагеоргий, Константин Константинович (старший) (1866 — ок. 1921) — действительный статский советник, чиновник Министерства юстиции.
 Алкалаев-Калагеоргий, Константин Константинович (младший) (1901—1973; после революции — Алкалаев) — доктор медицинских наук, профессор, ректор Иркутского медицинского института. См. также 
 Алкалаев